Алексей Иванович Житов (1790—1861) — русский генерал, комендант Варшавской Александровской цитадели.

Биография 
Родился в 1790 г. Происходил из дворян Рязанской губернии. Воспитывался во 2-м кадетском корпусе, из которого выпущен 28 ноября 1808 г. подпоручиком в 18-ю артиллерийскую бригаду.

В Отечественную войну 1812 года, во время сражения при Бородине, был ранен ружейною пулей в левую ногу с повреждением бедренной кости, вследствие чего должен был выбыть из строя, и до 15 ноября лечился от раны в Рязани. По возвращении к армии, перешёл с ней границу и, с возобновлением военных действий, участвовал во многих делах заграничной кампании: сражался с французами под Бауценом, Денневицем, Лейпцигом, Суассоном, Лаоном и был при взятии Парижа в 1814 г. За Лейпцигское дело получил чин поручика.

При вторичном походе за Рейн, по случаю появления во Франции Наполеона, бежавшего с острова Эльбы, вновь находился в составе действующей армии, дошел до Парижа и присутствовал на знаменитом смотру при Вертю.

По окончании Наполеоновских войн, в период продолжительного мирного затишья, продолжал служить в той же бригаде, командуя с 1820 г. конной ротой. С открытием же в 1828 г. военных действий против турок, выступил в поход и в течение всего первого периода кампании находился в княжествах Молдавии и Валахии. В 1829 г., после поражения великого визиря при Кулевче, перешёл за Балканы, участвовал в сражении под Сливно, находился при взятии Адрианополя, Виза и Сарая. За боевые отличия награждён чином полковника. 19 декабря 1829 г. был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

В 1831 г., при усмирении польского мятежа, будучи командиром 2-й конно-артиллерийской бригады, находился в Польше и участвовал в генеральном сражении при взятии приступом передовых Варшавских укреплений и городового вала. 18 октября 1831 г. был удостоен ордена св. Георгия 3-й степени (№ 454)

2 марта 1833 г. был назначен начальником артиллерии 2-го резервного кавалерийского корпуса и был командиром 2-й конно-артиллерийской дивизии, 20 августа 1837 года за отличие по службе произведён в генерал-майоры. С 1844 по начало 1851 г. состоял при действующей армии; причём с 1850 года командовал всеми состоящими при армии казачьими батареями. В генерал-лейтенанты произведён 6 декабря 1847 года. Должность коменданта Варшавской Александровской цитадели занимал с 8 февраля 1851 года.

В отставку уволен 11 августа 1858 года. Умер в 1861 г.

Среди прочих наград Житов имел ордена:
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1812 год)
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (14 июня 1813 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1813 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1829 году)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1829 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (19 декабря 1829 года, № 4342 по списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (18 октября 1831 года)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti militari) 3-й степени (1831 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1842 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1850 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1854 году)

 Прусский орден Pour le Mérite (1813 год)

Источники 
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 13 июля. — СПб., 1855. — С. 125.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Выпускники Второго кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»